Variétés (Varieté), film allemand d'Ewald André Dupont, sorti en 1925
 Variétés, film français de Nicolas Farkas, sorti en 1935
 Variétés, film espagnol de Juan Antonio Bardem, sorti en 1971
 Variétés, film documentaire français d'Alain Guesnier, sorti en 1989